Абдул-Мухсин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд  ( 1925 — 10 мая 1985) — саудовский принц и государственный деятель, эмир Медины и министр внутренних дел Саудовской Аравии.

Биография 
Родился в 1925 году в семье короля Абдул-Азиза и Джавхары бинт Саад ас-Судайри. Был 13-м или 14-м сыном Абдул-Азиза. Получил образование в школе принцев в Эр-Рияде.

Имел двух старших родных братьев — принца Саада (1915—1993)  и принца Мусаида (1923—2013) — и сестру Аль Бандари бинт Абдель Азиз (ум. 2008).

С 1960 по 1961 годы был министром внутренних дел Саудовской Аравии. В 1965 году назначен эмиром Медины за время его пребывания на посту эмира в Медине открылась телевизионная станция и были построены дороги.

Принц умер 10 мая 1985 года в Эр-Рияде.

Семья 

Был женат 8 раз, имел 12 детей. 

Его старший сын, принц Сауд (род. 1947) — эмир Хаиля (1999—2017), c 2021 года посол Саудовской Аравии в Португалии.

Его второй сын, принц Бадр (род. 1949) — поэт, президент Саудовского общества культуры и искусства

Примечания

Ссылки 
 

Политики XX века
Губернаторы провинции Медина
Политики по алфавиту
Министры внутренних дел Саудовской Аравии